Shays ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Shays (* 1945), US-amerikanischer Politiker
 Daniel Shays (~1741–1825), US-amerikanischer Soldat, Farmer und Revolutionär (Shays’ Rebellion)

Siehe auch:

 Shay